Noordelijke sprinkhaanmuis
 Zuidelijke sprinkhaanmuis